«Брэкли Таун» () — английский футбольный клуб из города , графство Нортгемптоншир, Восточный Мидленд. Основан в 1890 году.

В настоящее время выступает в Северной Национальной лиге, шестом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 

«Брэкли Таун» был сформирован в 1890 году и до Второй мировой войны базировался в Оксфордшире.

В 1974 году они переехали в Северную Бак лигу, а также на их нынешний стадион «Сент-Джеймс Парк». Небольшой стадион и раздевалки были построены и в 1977 году клуб начал играть в Хелленик лиге. Они остались ней до 1983 года, когда они вылетели в Лигу Соединенных округов, где они выиграли титул чемпиона с первой попытки.

В 1994 году клуб вернулся в Хелленик лигу. После первого сезона, Фил Лайнс взял на себя в должность менеджера и привел их к победе в турнире в 1997. Однако, в Южной лиге они пробыли два сезона на этом уровне в течение которого, у клуба начались финансовые проблемы, «Брэкли Таун» не избежал ликвидации в феврале 1999 года с долгами £ 100,000. Позже клуб был всё-таки спасен от банкротства, но был отправлен обратно в Хелленик лигу.
В следующем сезоне Брэкли закончил сезон в 10 лучших команд Хелленик лиги. Позже он был переведен обратно в Южную лиги после победы в ней в 2004 году. В качестве менеджера вернулся в феврале 2006 года Фил Лайнс и занял третье место. Но выиграть плей-офф команда не смогла.
 
В сезоне 2006-07 «Брэкли» закончил чемпионат в верхней части Южной лиги. В сезоне 2007-08, они соревновались в Южной премьер-лиге. Менеджер Фил Лайнс, стал директором клуба, а Роджер Эшби стал новым менеджером. Эшби был вскоре уволен и на пост тренера клуб пригласил бывшего игрока Дэвида Олдфилда . Олдфилд также быстро ушёл и присоединился к Питерборо, после чего Фил Лайнс вернулся в качестве менеджера. В сезоне 2006-07, «Брэкли» дошёл до четвёртого отборочного раунда Кубка Англии . Два года спустя «Брэкли» превзошел это, победив Хэмптон энд Ричмонд Боро в четвёртом квалификационном раунде.
Фил Лайнс подал в отставку в апреле 2009 года, после плохих результатов. Полузащитник Джон Брэди временно получил работу тренера. В конце концов, Брейди был назначен постоянным менеджером в сезоне 2009-10. Клуб занял 5-е место, но проиграл в плей-офф Ньютон Таун.
В сезоне 2011-12 «Брэкли» достиг Северной конференции после победы в Южной лиге. Клуб отправился на верхней строчке после 20 игр. Клуб впервые выиграл Кубок Монзеля выиграв у «Нортгемптон Таун» 1-0. Клуб сохранил Кубок в июле 2012 года, победив «Питерборо Юнайтед» 3-0 на «Сент-Джеймс Парк».

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Нортгемптоншира